Apaseo kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 Apaseo el Grande, ort, Guanajuato, 
 Apaseo el Alto, Apaseo el Alto, ort, Guanajuato, 
 Apaseo, Zacatecas, ort, General Francisco R. Murguía, 

Robotskapade Mexikoförgreningar